Име Бранко Ковачевић може означавати више особа:

 Бранко Ковачевић Жика (1924-1996), учесник Народноослободилачке борбе и народни херој.
 Бранко Ковачевић (1951), редовни професор Електротехничког факултета и ректор Универзитета у Београду.
 Бранко Ковачевић (кошаркаш)